Recovering the Satellites è il secondo album dei Counting Crows, pubblicato nel 1996.

Tracce

Note

Collegamenti esterni